Мги́нское городско́е поселе́ние — муниципальное образование в составе Кировского района Ленинградской области.

Административный центр — посёлок Мга.

Глава поселения — Соколовский Станислав Казимирович. Глава администрации — Яковлев Евгений Степанович.

Географическое положение 
Поселение расположено на юге Кировского района.

Граничит:
 на севере — с Кировским городским поселением
 на востоке — с Путиловским сельским поселением и с Назиевским городским послениенм
 на юго-востоке — с Кусинским сельским поселением Киришского района
 на юге — с Никольским городским поселением, Нурминским сельским поселением, Шапкинским сельским поселением, Любанским городским поселением, Трубникоборским сельским поселением (все — Тосненского района).
 на западе — с Павловским городским поселением
По территории поселения проходят автодороги:
  (Санкт-Петербургское южное полукольцо)
  (Павлово — Луга)
  (Петрово — ст. Малукса)
  (13 км. автодороги Магистральная — пл. Апраксин)
Расстояние от административного центра поселения до районного центра — 18 км.

По территории поселения проходит железнодорожная линия Санкт-Петербург — Волховстрой.

История 
1 января 2006 года в соответствии с областным законом № 100-оз от 29 ноября 2004 года «Об установлении границ и наделении соответствующим статусом муниципального образования Кировский муниципальный район и муниципальных образований в его составе» образовано Мгинское городское поселение, в которое вошли посёлок Мга и бывшие Берёзовская и Лезьенская волости.

Население

Состав городского поселения

Экономика 
Органами статистики зарегистрировано 247 организаций, ведущих экономическую деятельность на территории МО Мгинское городское поселение, в том числе:
 государственных — 6;
 муниципальных — 11;
 негосударственных — 230. 
Из общего количества предприятий 73 (29%) относятся к малым и средним предприятиям.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт администрации Мгинского городского поселения

Муниципальные образования Кировского района (Ленинградская область)
Городские поселения Ленинградской области